Бабочка () — аргентинский фильм 2015 года поставленный режиссером Марко Бергером. Мировая премьера ленты состоялась 7 февраля 2015 года на 65-м Берлинском кинофестивале, где она принимала участие в программе Панорама. Фильм также участвовал в конкурсной программе Солнечный зайчик 45-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Сюжет 
Фильм рассказывает про молодых людей Ромины и Германа, которые скрывают свои чувства друг к другу, вместо того, чтобы отдаться взаимным чувствам.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Аргентины
Кинокомедии Аргентины
Фильмы-мелодрамы Аргентины
Фильмы на испанском языке
Фильмы Аргентины 2015 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Аргентины